Toponímia:
 Cova del Frare, cova desapareguda del municipi d'Altea, a la Marina Baixa
 Cova del Frare, cova del municipi de Margalef, al Priorat
 Cova del Frare, cova del municipi de Matadepera, al Vallès Occidental
 Cova del Frare, cova marina del municipi de Palafrugell, al Baix Empordà
 Cova del Frare, cova del municipi de Tivissa, a la Ribera d'Ebre
 Coves del Frare, conjunt de coves del municipi de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà